Aaby Kirke er navnet på flere danske kirker:

 Aaby Kirke (Jammerbugt Kommune) – en kirke i Aaby Sogn i Jammerbugt Kommune
 Gammel Åby Kirke – en kirke i Åby Sogn i Aarhus Kommune
 Nørre Aaby Kirke – en kirke i Nørre Aaby Sogn i Middelfart Kommune
 Vester Åby Kirke – en kirke i Vester Åby Sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune